Thøgersen ist der Familienname folgender Personen:

 Frederikke Thøgersen (* 1995), dänische Fußballspielerin
 Sofia Thøgersen (* 2005), dänische Mittelstreckenläuferin
 Svein Thøgersen (* 1946), norwegischer Ruderer
 Thøger Thøgersen (1885–1947), dänischer Politiker
 Thyge Thøgersen (1926–2016), dänischer Langstreckenläufer